Гянджинский (Кировабадский) трамвай — сеть общественного городского транспорта города Гянджи (Кировабада) в Азербайджане. Трамвай в Гяндже появился в 1933 году, и состоял из четырёх маршрутов. Ширина колеи 1524 мм. Был закрыт в 1976 году.

На сегодняшний день вновь разрабатываются проекты восстановления трамвайного движения в Гяндже. В 2013 году был презентован проект, составленный французской компанией NEWTL.

См. также 
 Транспорт Азербайджана

Примечания

Ссылки 
  В Азербайджане восстанавливается движение трамваев

Трамвайные системы Азербайджана
Общественный транспорт Гянджи
Появились в 1933 году в СССР
Исчезли в 1976 году
1933 год в Азербайджане